Fischertor bezeichnet:
 Deutschland:
 Fischertor (Augsburg), Teil der Augsburger Stadtbefestigung
 Fischertor (Rostock), Teil der Rostocker Stadtbefestigung
 Fischertor (Schweinfurt), Teil der ehemaligen Stadtbefestigung
 Slowakei:
 Fischertor (Bratislava), Teil der ehemaligen Stadtbefestigung
 Österreich
 Fischertor (Wien), Teil der ehemaligen Stadtbefestigung